Domingue ist der Familienname folgender Personen:

 John Domingue (* 19**), britischer Informatiker
 Louis Domingue (* 1992), kanadischer Eishockeytorwart
 Michel Domingue (1813–1877), haitianischer Politiker und Präsident von Haiti
 Paule Domingue (* 1969), seychellische Schachspielerin und -funktionärin